CERN (von französisch Conseil européen pour la recherche nucléaire) steht für:
 CERN, europäische Organisation für Kernforschung
 CERN (Film), Dokumentationsfilm
 (15332) CERN, Asteroid

Personen:
 Martin Cern (1928–2011), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Zern

Abkürzung